Фурье́ () — распространённая французская фамилия.

 Фурье, Жан Батист Жозеф (1768—1830) — французский математик и физик.
 Фурье, Пьер (1565—1640) — французский каноник и педагог, святой.
 Фурье, Шарль (1772—1837) — французский утопический социалист.

Другое 
 Фурье — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны.